

Ministrowie obrony Republiki Południowej Afryki

Linki zewnętrzne 
 rulers.org